

Pessoas
Murdoch Stewart
Bobby Murdoch
Iris Murdoch
Rupert Murdoch
William McMaster Murdoch

Outros
9138 Murdoch
Universidade Murdoch

Desambiguações de sobrenomes